Ce patronyme est porté par :
 Louis Dubreuil-Chambardel (1876-1927), médecin, anthropologue et archéologue français ;
 Pierre Dubreuil-Chambardel (1719-1804), homme politique français et député des Deux-Sèvres ;
 Philippe Dubreuil-Chambardel (1922-2001), avocat et écrivain français.

Références